Spoorlijn 164 (België)
 Spoorlijn 164 (Polen)
 Spoorlijn 164 (Tsjechië)